Szwajcaria:
 Gals – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Inne:
 Gals – satelita
 Gals! – japońska manga